Ю́рий Гончаро́в:
 Гончаров, Юрий Данилович (1923—2013) — советский и российский писатель.
 
 Гончаров, Юрий Фёдорович (1903—1929) — русский донской поэт.